Джошуа Скотт «Джейси» Шазе (; род. 8 августа 1976 года, Вашингтон, США) — американский поп-певец, композитор, продюсер, танцор и актёр. Солист бой-бэнда ’N Sync.

Биография

Ранние годы 
Джошуа Скотт Шазе родился 8 августа 1976 года в Вашингтоне, но вырос в городе Боуи, штат Мэриленд в семье Карен и Роя Шазе. Был усыновлен парой Шазе в 9 лет. Имеет брата и сестру: Хизер и Тайлера Шазе.

Карьера 
Когда Джейси учился в средней школе, его мать прочитала статью в газете о наборе в телепрограмму «Клуб Микки Мауса» и отправила сына на кастинг. Тот прошел отбор в первом же туре и выступал в шоу до его закрытия в 1994 году. Там он познакомился с Джастином Тимберлейком, Бритни Спирс, Кристиной Агилерой и Кери Расселл.

В 1995 году Тимберлейк предложил ему присоединиться к начинающей группе ’N Sync. Вскоре ’N Sync стал одним из самых успешных бойз-бэндов, а Джейси стал автором таких песен, как No Strings Attached, Bringin’ Da Noise, Digital Get Down и Space Cowboy; все они вошли в альбом No Strings Attached. Также стал соавтором таких песен как The Game Is Over, Selfish и других, вошедших в третий альбом группы Celebrity. В 2002 году ’N Sync объявили о перерыве в своей деятельности.

В декабре 2002 года Джейси записал сингл Blowin’ Me Up (With Her Love), который стал саундтреком к фильму «Барабанная дробь». В 2004 году выпустил сольный альбом Schizophrenic. В конце 2006 года вышел его сингл Until yesterday. До этого, в конце лета 2006 года, Джейси и Джастин Тимберлейк объединили свои туры и провели несколько совместных выступлений. Его второй сольный альбом Story of Kate должен был выйти в начале 2007 года. Однако в сентябре 2007 года Джейси разорвал контракт с Jive Records, и это отложило выход альбома.

Также Джейси писал песни для таких исполнителей как Girls Aloud, Basement Jaxx, Jonatha Brooke и Backstreet Boys (для их альбома Unbreakable). В июне 2006 года журнал People признал Джейси «самым завидным холостяком».

Помимо музыкальной карьеры Джейси снялся в эпизодах сериалов «Говорящая с призраками», «Лас-Вегас», проекте Pussycat Dolls Presents: The Search for the Next Doll, клипе Моби We Are All Made Of Stars, а также в фильме «Зимние мертвецы». В 2009—2010 годах был судьёй танцевального шоу «Короли танцпола». В 2012 году создал группу Girl Radical.

Личная жизнь 
В 2005 году встречался с Евой Лонгорией, а в 2012 году — с Катрин Смит. С 2018 года находится в отношениях с Дженнифер Хуанг.

Работы

Дискография 
Альбомы
 Schizophrenic (2004) не вышел
 Story of Kate (2007)

Синглы
 Simply Being Loved [Somnambulist] (2003); совместно с BT
 Blowin' Me Up (With Her Love) (2003)
 Some Girls (Dance with Women) (2004)
 All Day Long I Dream About Sex (2004)
 Until Yesterday (2005)
 You Ruined Me (2005)

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Музыканты ’N Sync
Родившиеся в Вашингтоне
Исполнители Sony BMG
Поп-вокалисты США
Исполнители Jive Records